Фаридкот:

 Фаридкот — город в индийском штате Пенджаб. 
 Фаридкот — округ в индийском штате Пенджаб.